Ten Chimneys bezeichnet ein im NRHP gelistetes Objekt:

 Ten Chimneys (Wisconsin), NRHP-ID: 98000076